Уваровский сельский совет (, ) — административно-территориальная единица в составе Ленинского района АР Крым Украины (фактически до 2014 года), на Керченском полуострове, к западу от райцентра. Население по переписи 2001 года — 1055 человек.
К 2014 году состоял из 1 села — Уварово.

Уваровский сельсовет, выделением из Луговского, образован 14 октября 1993 года в составе единственного села. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России. Законом «Об установлении границ муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым» от 4 июня 2014 года территория административной единицы была объявлена муниципальным образованием со статусом сельского поселения.

Примечания

Литература 
 

Сельские советы Ленинского района (Крым)